Il mistero di Cambridge (Bulldog Drummond at Bay) – film del 1937 diretto da Norman Lee 
 Bulldog Drummond at Bay – film del 1947 diretto da Sidney Salkow